Dos, DoS eller DOS kan syfta på:
 DOS – ett diskbaserat operativsystem
 MS-DOS –  ett operativsystem för diskbaserade persondatorer
 PC-DOS – ett av de tre dominerande operativsystemen på persondatormarknaden mellan 1981 och 1995
 FreeDOS – ett fritt MS-DOS-kompatibelt operativsystem
 DR-DOS –  ett textbaserat operativsystem för Intel 8086 familjen av processorer
 DoS – en attack mot ett datasystem, se, Denial of Service
 Dos (medicin) – den mängd läkemedel en patient blivit ordinerad av läkare
 Stråldos – ett mått på hur farlig den ackumulerade mängden joniserande strålning en människa utsätts för är
 ¡Dos! – ett studioalbum av den amerikanska musikgruppen Green Day från 2012